Kana steht für:

 Kana (Fluss), ein Fluss in Israel 
 Kana (Galiläa), historischer Ort
 Kana (Libanon), ein Dorf in Libanon
 Kana (Lykaonien), eine antike Stadt in Lykaonien mit Bischofssitz
 Kana (Sängerin) (* 1982?), japanische Sängerin und Designerin
 Kana (Schrift), Sammelbezeichnung für die japanischen Schriften Hiragana und Katakana sowie die älteren Hentaigana und Man’yōgana
 (13239) Kana, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Kana (Verlag), französischer Verlag für Mangas
 Jugendkirche Kana, eine der drei Jugendkirchen des Bistums Limburg
 Katakana (ISO-15924-Code), Morenschrift der japanischen Sprache

Kana ist der Familienname folgender Personen:

 André Kana-Biyik (* 1965), kamerunischer Fußballspieler
 Jean-Armel Kana-Biyik (* 1992), französischer Fußballspieler
 Marco Kana (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Melina Kana (* 1966), griechische Sängerin
 Sena Kana, japanische Sängerin

Siehe auch:
 Káňa
 Cana
 Kanna (Begriffsklärung)

Abkürzung